Гвадалупе Викторија има више значења:

 Гвадалупе Викторија (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Пуебло Нуево (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ел Серито (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Јербасанта (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Чапултенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Окотепек, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Лазаро Карденас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Санта Лусија (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Лас Плајас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ел Пикачо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ранчо Нуево (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Рохења (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Гвадалупе Викторија (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Гвадалупе Викторија, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Капулхуак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сан Хуан Хукила Миксес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сан Мигел Пиједрас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сан Пабло Тихалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Гвадалупе дел Морал (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Пуебло Нуево (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Гвадалупе Викторија (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Гвадалупе Викторија, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Сан Франсиско (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Хуан Н. Мендез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Окотепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ла Норија дел Хакалон (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ел Аторон (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Трес Пиједрас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ел Нортењо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Лас Адхунтас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ранчо Нуево (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Тепетитла де Лардизабал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ранчо Нуево (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ла Вакерија (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сочијапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ла Виљита (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ел Јеге (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Гвадалупе Викторија (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Тијера Бофа (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Ла Мескитера (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику